Il National Invitation Tournament 1939 fu la seconda edizione del torneo. Venne vinto dalla Long Island University; miglior giocatore della manifestazione fu Bill Lloyd della St. John's University.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Clair Bee

Bibliografia
 LIU Brooklyn Blackbirds men's basketball media guide archive

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1939
1939